Hotter Than Hell (álbum) -  de Kiss
Hotter Than Hell (canção de Kiss) 
Hotter than Hell (canção de Dua Lipa)